4 miejscowości w Polsce: 
 Chodów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Chodów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica 
 Chodów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce 
 Chodów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów
 Chodów – przysiółek wsi Bielany położony w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Łomazy